Colini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Colini (1900–1989), italienischer Klassischer Archäologe
 Finlay Colini († 1419), schottischer Geistlicher

Siehe auch:
 Collini